Зелена Нива — село в Україні Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Зелена Нива — селище в Росії, Тверська область, Торжоцький район